DR-Baureihe 19 bezeichnet:

 die Baureihe 19.0 der Deutschen Reichsbahn, siehe Sächsische XX HV 
 die beiden rekonstruierten Lokomotiven dieser Baureihe, siehe DR-Baureihe 19.0 (Reko)
 die Baureihe 19.1, siehe PKP-Baureihe Pt31
 die Prototyplokomotive DR 19 1001